Verticillium är ett släkte av svampar. Verticillium ingår i familjen Plectosphaerellaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Verticillium